Guno est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Larry Guno (1940-2005), homme politique canadien de Colombie-Britannique

Prénom
Guno Berenstein (né en 1967), judoka néerlandais
Guno Castelen (né en 1962), homme politique surinamien
 (1922-2010), journaliste et joueur surinamien de football
 (né en 1985), joueur surinamien de football

Homonymie de prénom